De Albanese voetbalclub Dinamo Tirana speelt sinds 1967 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Dinamo Tirana

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Albanië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Dinamo Tirana
Dinamo Tirana